Als Seelenverkäufer bezeichnete man

 ein nicht voll seetüchtiges Schiff; siehe Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z)#S
 veraltet Menschenhändler; siehe Menschenhandel

Siehe auch
 Der Seelenverkäufer, Stummfilm von Lupu Pick